Secca – corso d'acqua ligure che sfocia nel Polcevera
Punta Secca – borgo balneare sotto il comune di Santa Croce Camerina, in Sicilia
Secca – fondale sabbioso o roccioso che risale fino alla superficie o quasi del mare o di altro corpo d'acqua